Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф з рахунком 7–6(7–4), 6–1.

Кріс Еверт у чвертьфіналі поступилась Лорі Макніл. Це був для неї перший Відкритий чемпіонат США, на якому вона не досягнула півфіналу, до цього потрапивши в нього 17 разів поспіль.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Мартіна Навратілова — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (фіналістка)
  Мартіна Навратілова (Чемпіонка)
  Кріс Еверт (чвертьфіналістка)
  Гана Мандлікова (4 коло)
  Пем Шрайвер (чвертьфіналістка)
  Гелена Сукова (півфіналістка)
  Зіна Гаррісон (4 коло)
  Габріела Сабатіні (чвертьфіналістка)
  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфіналістка)
  Мануела Малєєва-Франьєре (4 коло)
  Лорі Макніл (півфіналістка)
  Беттіна Бюнге (4 коло)
  Сільвія Ганіка (4 коло)
  Катаріна Ліндквіст (4 коло)
  Барбара Поттер (1 коло)
  Венді Тернбулл (2 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1987 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1987 у жіночому тенісі
1987 в американському спорті